Adolphe Maxlaan of Boulevard Adolphe Max in Brussel, België
 Avenue Adolphe Max (Lyon), Frankrijk